Capdeville est un nom d'origine gasconne signifiant « tête de ville » désignant ainsi l'habitant de l'entrée de la ville ou de la partie haute de la ville.
Il est notamment porté par :

Patronyme 
 Claudine Capdeville, une éditrice française à l'origine de la maison d'édition "Guère épais".
 Jean IV de Capdeville, un évêque de Lescar.
 
 Nicolas Capdeville, le sportif français le plus titré en bodyboard.
 Paul Capdeville, un joueur de tennis chilien.
 Robert Capdeville, un homme politique français du Languedoc-Roussillon.
 Pierre Triep-Capdeville, né en 1967, est un joueur français de rugby à XV.

Toponyme 
 Lamothe-Capdeville est une commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne et la région Midi-Pyrénées.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme occitan